Geschwisterliebe steht für:
 Liebe zwischen Geschwistern
 sexuellen Kontakt zwischen Geschwistern, siehe Inzest
 Geschwisterliebe (Lied), ein Lied der Band Die Ärzte
 Geschwisterliebe (Novelle), eine Novelle von Theodor Fontane